

Patronyme 

 Don Haldane (1914-2008), réalisateur, scénariste et acteur canadien.
 Duncan Haldane (1951-), physicien britannique, lauréat du prix Nobel 2016.
 Elizabeth Haldane (1862-1937), auteure écossaise.
 Jason Haldane (1971-), volley-ball anglo-canadien.
 Jim Haldane (1945-), illustrateur et artiste britannique.
 John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964), généticien et biochimiste britannique, connu également sous ses initiales J. B. S. Haldane ou JBS.
 John Scott Haldane (1860-1936), physiologiste britannique, père de J. B. S. Haldane.
 Richard Burdon Haldane (1856-1928), homme politique britannique, frère de John Scott Haldane.
 Robert Haldane (1764–1842), évangéliste écossais.

Toponyme 

 Haldane, communauté incorporée du comté d'Ogle dans l'Illinois (États-Unis).

Sciences et techniques 
 Gap de Haldane, fente énergétique entre l'état fondamental d'une chaine antiferromagnétique de spins quantiques entiers et son premier état excité, théorisée par Duncan Haldane.
 le cratère lunaire Haldane, situé à l'extrême Est de la face visible de la Lune, au sud-ouest de la Mare Smythii
 un cratère d'impact martien ;
 l'astéroïde (36061) Haldane, ces trois objets extraterrestres étant nommés en hommage au généticien J. B. S. Haldane.

Homonymie de patronyme